Viva puede referirse a:
 Lo relativo a la vida: el femenino del adjetivo vivo o la conjugación verbal correspondiente al verbo vivir.
 La interjección usada para vitorear (dar vivas), que compone expresiones convencionales, muchas convertidas en lemas o en títulos de obras literarias y artísticas.

Términos con "viva" 
 Vis viva concepto físico definido por Leibniz.
 Lengua viva, concepto lingüístico.
 Cal viva, concepto de albañilería.
 Obra viva, concepto náutico.
 Marea viva, concepto oceanográfico.
 Iglesia Viva, fracción de la iglesia ortodoxa rusa.
 Corrigüela viva, nombre común de la planta Correhuela mayor (Calystegia sepium) y de la Correhuela (Convolvulus arvensis).

Nombre de diversas instituciones 
 VIVA, canal musical alemán con presencia en varios países de Europa.
 Copa Mundial VIVA, torneo de selecciones no federadas a FIFA
 Viva!, grupo pro-derechos de los animales británico.
 Visión con Valores (VIVA), partido político guatemalteco.
 VIVA, cadena de centros comerciales de Colombia, filial de Grupo Éxito.

Otros usos
 Viva (2015), película drama establecido en Cuba.
 Viva (2011), álbum de la cantante Kat De Luna.
 Viva Piñata, videojuego de Xbox 360.
 Viva, álbum del grupo La Düsseldorf.
 VIVA, un canal de televisión de pago que emite series, telenovelas y películas clásicas ya emitidas en la Rede Globo y es operado por Globosat.

Operadores móviles 
 Viva, operadora de telecomunicaciones en Bolivia
 Viva (empresa telefónica), operadora de telecomunicaciones con base en República Dominicana.